Gschwandtnerberg steht für:

 Gschwandtnerberg (Gemeinde Losenstein), Ortsteil von Losenstein, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Gschwandtnerberg (Gemeinde Taxenbach), Ortschaft von Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg